Això és una llista d'ecoregions tal com ha compilat el Fons Mundial per la Natura (WWF). El WWF identifica ecoregions terrestres, d'aigua dolça, i marines.

L'esquema terrestre divideix la superfície emergida de la Terra en 8 ecozones terrestres, contenint 867 més petites ecoregions. Cada ecoregió és classificada dintre d'un dels 14 tipus major d'hàbitat, o biomes. Aquesta llista ha aprofitat per elaborar una tria de les ecoregions més amenaçades, la Global 200.

Llista

Propostes 
S'estan incorporant ecoregions addicionals per al Reialme Antàrtic (basades en Terauds et al., 2012). Reialme Antàrtic - Bioma Tundra: 1 Península Antàrtica del Nord-est; 2 Illes Òrcades del Sud; 3 Península Antàrtica Nord-oest; 4 Península Antàrtica del sud central; 5 Terra d'Enderby; 6 Terra de Dronning Maud; 7 Antàrtida oriental; 8 Terra de Victòria del Nord; 9 Terra de Victòria del Sud; 10 Muntanyes Transantàrtiques; 11 Muntanyes d'Ellsworth; 12 Terra de Marie Byrd; 13 Terra d'Adelie; 14 Terra d'Ellsworth; 15 Península Antàrtica Sud.

Referències 

Ecoregions
Ecoregions Terrestres Wwf